Гран-прі Тихого океану 1994 (офіційно: I Pacific Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 17 квітня 1994 року на трасі Окаяма в Японії. Це була друга гонка сезону 1994 «Формули-1».

Поул-позицію на Гран-прі зайняв Айртон Сенна, але вже на старті, отримавши опинився на узбіччі і остаточно вибув з боротьби, коли в його «Вільямс» в'їхала «Феррарі» Ніколи Ларіні. Деймон Гілл також зійшов після інциденту з Хаккіненом, коли спробував обігнати фіна в боротьбі за друге місце. Переможцем гонки став Міхаель Шумахер. Герхард Бергер, єдиний, хто залишився в тому ж колі, що і переможець, але з відставанням на 1:15.300. Рубенс Барікелло фінішував третім і після двох етапів зайняв друге місце в чемпіонаті. Крістіан Фіттіпальді перетнув фінішну лінію четвертим, Гайнц-Гаральд Френтцен — п'ятим, Ерік Кома — шостим.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Посилання 

 Статистика перегонів взята з www.chicanef1.com 1994 Pacific Grand Prix 

Звіти про Гран-прі сезону 1994 Формули-1
Гран-прі Тихого океану
Квітень 1994